

Földrajz

Kiscétény (szk. Malý Cetín), Nyitrai kerület, Nyitrai járás
Nagycétény (szk. Veľký Cetín), Nyitrai kerület, Nyitrai járás
Nemescétény, Kiscétény egykori része

Cétényke-patak (szk. Cetinka), Nyitra folyó mellékága

Lásd még: Cetin, Cetinje, Csetény